Sheppard Avenue - een straat in Toronto (Canada).
 The Sheppard (metro) - een metrolijn
 Sheppard-Yonge - een metrostation, voorheen Sheppard
 Sheppard Air Force Base - een luchtmachtbasis in Texas

 John Sheppard - een personage uit Stargate Atlantis

 Scott S. Sheppard, astronoom

 Alison Sheppard
 Allen Sheppard - industrieel
 Andy Sheppard
 Bob Sheppard (honkbal) - honkbalcommentator
 Bob Sheppard (musicus)
 Charles Bradford Sheppard

 Sheppard (band)

Zie ook
 Shepard
 Shepherd